Amoral no tiene sentido al conjunto de normas, creencias, valores y costumbres:)

Amoral es lo referente a la moral

Amoral; banda de death metal procedente de Helsinki, Finlandia.